Ахмед Махер (нар. 2 грудня 1980, Александрія, Єгипет) — один із співзасновників Молодіжного руху 6 квітня, видатний учасник виступів у Єгипті.
 Гайнц Махер (нім. ; 31 грудня 1919, Хемніц — 21 грудня 2001, Шенефельд) — німецький офіцер Ваффен-СС, Штурмбаннфюрер СС.